Catafrônio (prefeito do Egito) - prefeito egípcio do 
 Catafrônio (vigário) - vigário do 
 Júlia Catafrônia - nobre romana do